Casuarina kan syfta på följande:

 Casuarina – ett släkte växter

Geografi

Australien 

 Casuarina (del av en befolkad plats), New South Wales, Tweed, 

Robotskapade Australienförgreningar